Gerechtsgebouw

In Nederland:
 Paleis van Justitie (Amsterdam)
 Paleis van Justitie (Arnhem)
 Paleis van Justitie (Den Haag)
 Paleis van Justitie (Leeuwarden)
 Paleis van Justitie ('s-Hertogenbosch)
 Paleis van Justitie (Utrecht)
 Paleis van Justitie (Zwolle)

In België:
 Justitiepaleis van Antwerpen
 Justitiepaleis van Brussel
 Justitiepaleis van Leuven
 Justitiepaleis van Luik
 Justitiepaleis (Verviers) (Palais de justice)

elders:
 Paleis van Justitie (Boulogne-sur-Mer)
 Paleis van Justitie (Carpentras)
 Paleis van Justitie (Hazebroek)
 Paleis van Justitie (Lima) (Palacio de Justicia)
 Paleis van Justitie (Lyon) (Palais de justice historique)
 Paleis van Justitie (München) (Justizpalast)
 Paleis van Justitie (Nîmes)
 Paleis van Justitie (Parijs) (Palais de Justice)
 Paleis van Justitie (Pretoria) (Paleis van Justisie)
 Paleis van Justitie (Soave) ("Palazzo di Giustizia")